Varnai ist der litauische Name für zwei ehemals ostpreußische Dörfer in der heutigen Oblast Kaliningrad, Russland:
 Warnen, Kreis Goldap: Oserki (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow
 Warnen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit: Schmeljowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman